O karaim é uma língua turcomana influenciada pela língua hebraica. É falada pelos judeus Karaítas e da sua diáspora na Crimeia, em outras áreas da Ucrânia, Polônia e Lituânia. Há menos de 50 falantes na Lituânia.

Escritas
O idioma karaim foi escrito com o alfabeto hebraico desde o século XVII até ao início do século XX. Depois que o alfabeto cirílco  passou a ser usado na Ucrânia para o Karaim, embora o alfabeto latino houvesse sido usado entre 1920 e 1930. Na Polônia e na Lituânia usou-se o alfabeto latino para o Karaim. . O dialeto Trakai também usa a escrita latina.

Amostras de textos
Em alfabeto cirílico Fonte:  Караїмська:

СОНДРАГИ́ КЛЕГІ́М

, достла́р, Болсу́н ґері́м, Кен да авла́к ерлерінде́, Укра́йнанин, ол сівімлі́м, Кен тізлері́ Кі керінґе́й, Ол Дніпрону́н екірмеґі Ба́рца анда́н есітільґе́й.  Кра́йнадан Кен тенґізґе́ Дусма́н кани́н ол ельткенде́ О́лвахтин мен — айта́м сізґе́ — Тізні́, тавни́  Мен калдири́рм Да Йогарги́ Тенрімізґе́ Уца́рмен мен да я́лбарирм — Тек га́лі мен Бі́лмейм Ати́н… Сіз і́зніз кул буговлари́н, Те́кніз яма́н дусма́н кани́н а азатла́р Янги́ дорда́ Унутмаґайсіз сіз мені́, Якси́ тутка́йсіз сагинцта́.

Em alfabeto latino – em Karaim : Har bir kiszi tijiszli azlychka bolalat emin kiuwiunlanmia tijiszlimie ol kiszi kibik jome azlychka, a sajlamach andi hiem fajdalanmach bajlanhan bu sajlamachbe bu kiertilikni tartmyt andan nietikli tanuwczu iszlar. Amien

Em alfabeto latino – texto acima tratuzido para língua polonesa: Każda osoba należąca do mniejszości ma prawo do swobodnej decyzji o traktowaniu jej jako osoby należącej bądź też nienależącej do mniejszości, a wybór taki lub korzystanie ze związanych z tym wyborem praw nie pociąga za sobą jakichkolwiek niekorzystnych skutków. Fonte:

História
Na Lituânia, onde a presença Karaíta data do reinado Vytautas, o Grande, ocorre um esforço de revitalização da língua, desde o fim da União Soviética, como renovação cultural em museus, escolas e restaurantes.

Falantes
Haveria cerca 500 falantes no mundo, sendo que mais de 50 falam o dialeto Trakai. A língua é utilizada na literatura judeu-karaíta e também na liturgia com cânticos. É objeto de interesse acadêmico na Rússia e já tem seu dicionário e suas gramáticas já publicadas.

Fonologia 
As tabelas a seguir das vogais e consoantes (observar o contrate entre “surdas” e “sonoras) dos dialetos de Trakai e da Crimeia com a transcrição em alfabeto cirílico, conforme Musaev.

Vogais

Consoantes

Notas

Bibliografia 
  Кэфэли, Aврагъам (Aланкъаcap), Кыpымдаки къарайларнынъ мaccaлары, Kiev, 2002.
  Мусаев, К.М., Гpaмматика кapaимcкoгo языкa. Фонетика и морфология, Moscou: Izdatel'stvo Nauka, 1984, ISBN 5-85759-061-2
  Мусаев, К.М., Кapaимcкий язык, in Языки миpa. Тюpкcкие языки, p.254-264, Moscou: Izdatel'stvo Indrik, 1997, ISBN 5-85759-061-2
  Zajączkowski, Ananjasz, Sufiksy imienne i czasownikowe w języku zachodniokaraimskim, Cracovie, 1932.

Ligações externas 
Karaim em Ethnologue
 Dictionnaire interactif Russe-Karaïm/Karaïm-Russe
Karaim – Daugenis
Karaim na Crimeia
Karaim em Omniglot.com
 Dicionário Karaim-Russo
 A Torah em  Karaim
 UNESCO - Cultural diversity - Language: Karaim, Lithuania

Línguas judaicas
Línguas da Lituânia
Línguas da Polônia
Línguas da Ucrânia
Línguas turcomanas do noroeste